Die East European Hockey League 1999/2000 war die fünfte Spielzeit dieser multinationalen Liga. Meister wurde der HK Berkut Kiew, der HK Sokol Kiew im Finale bezwingen konnte. 

Erstmals wurde auch eine zweite Liga unter dem Namen East European Hockey League B ausgetragen. Sieger dieser Liga wurde Legion Kiew.

East European Hockey League A

Modus 
Nach einer Doppelrunde mit je zwei Heim- und Auswärtsspielen gegen jeden Gegner folgte zweigeteilte Zwischenrunde, wobei die Platzierung (gerade oder ungerade) über die Zugehörigkeit zu Gruppe A oder B entschied. Aus den Platzierungen der Zwischenrunde ergab sich die Setzliste für die Play-Offs.

Hauptrunde

Zwischenrunde

Gruppe A

Gruppe B

Play-Offs

East European Hockey League B

Quellen 

 

Saison der East European Hockey League
Eishockeysaison 1999/2000